VOR, Vor ali vor je lahko:

 Vor - boginja iz nordijske mitologije
 Visokofrekvenčni vsesmerni radijski oddajnik - naprava za radijsko navigacijo v letalstvu